Ники́тское — топоним:

Населённые пункты 
В России:
 Никитское — в Белгородской области;
 Никитское — в Ивановской области;
 Никитское — в Калужской области;
 Никитское — в Костромоской области;
 Никитское — в Курской области;
 Никитское — в городском округе Домодедово Московской области;
 Никитское — в городском округе Истра Московской области;
 Никитское — в городском округе Клин Московской области;
 Никитское — в Раменском городском округе Московской области;
 Никитское — в Талдомском городском округе Московской области;
 Никитское — в Калязинском районе Тверской области;
 Никитское — в Кимрском районе Тверской области;
 Никитское — в Тульской области;
 Никитское — в Ярославской области
 Никитское — исторический район (слобода) в Ярославле.

В Украине:
 Никитское () — в Сумской области.

Водоёмы 
 Никитское — озеро в Нижегородской области.